Болсом () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1946) — английский футболист.
 Болсом, Элисон (род. 1978) — британский академический трубач, трижды лауреат премии Classical BRIT Awards.